A 2005-ös wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte az amerikai Andy Roddick előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Roger Federer (Bajnok)
  Andy Roddick (Döntős)
  Lleyton Hewitt (Elődöntős)
  Rafael Nadal (Második kör)
  Marat Szafin (Harmadik kör)
  Tim Henman (Második kör)
 - 
  Nyikolaj Davigyenko (Második kör)
  Sebastien Grosjean (Negyeddöntős)
  Mario Ančić (Negyedik kör)
  Joachim Johansson (Harmadik kör)
  Thomas Johansson (Elődöntős)
  Tommy Robredo (Első kör)
  Radek Štěpánek (Második kör)
  Guillermo Coria (Negyedik kör)
  Mariano Puerta (Első kör)
  David Ferrer (Első kör)
 - 

  David Nalbandian (Negyeddöntős)
  Tommy Haas (Első kör)
  Ivan Ljubičić (Első kör)
  Fernando González (Negyeddöntős)
  Dominik Hrbatý (Második kör)
  Juan Carlos Ferrero (Negyedik kör)
  Taylor Dent (Negyedik kör)
  Nicolas Kiefer (Harmadik kör)
  Feliciano López (Negyeddöntős)
  Richard Gasquet (Negyedik kör)
  Jiří Novák (Harmadik kör)
  Nicolás Massú (Második kör)
  Robin Soderling (Első kör)
  Mihail Juzsnij (Negyedik kör)
  Filippo Volandri (Első kör)
  Olivier Rochus (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az atptennis.com honlapon

F1